Вокервил има више значења:
 Вокервил (Мичиген)
 Вокервил (Монтана)